Дезидерата (около 747, Павия — после 771) — традиционно используемое историками условное имя одной из дочерей короля лангобардов Дезидерия.
 (344) Дезидерата — крупный астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C.

См. также 
 Дезидератив — в лингвистике вид наклонения, выделяемого в ряде языков (санскрите, чукотско-камчатских и др.) и выражающего желание.